Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2000/01 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2000/01 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 19 Spieler melden, allerdings schöpfte nur der ŠK Bestex Nové Zámky das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 151 der 200 gemeldeten Spieler ein, von denen 32 keinen Wettkampf verpassten. Die Junioren des ŠK Slovan Bratislava kamen mit zehn eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Bestex Nové Zámky 15 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Juraj Lipka (ŠK Slovan Bratislava) mit 10 Punkten aus 11 Partien. Svatopluk Svoboda (ŠK Tatran Prešov) erreichte 8,5 Punkte aus 11 Partien, Peter Petrán (ŠK Slovan Bratislava) 8 Punkte aus 10 Partien. Mit Ľubomír Ftáčnik (ŠK Slovan Bratislava), László Krizsány (ŠK Laurex Lučenec), Tomáš Oral (ŠK Bestex Nové Zámky), Alena Mrvová (ŠK Tatran Prešov) und Anton Cvičela (ZK Slovakofarma Hlohovec) erreichten fünf Spieler bei je zwei Einsätzen 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2000; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROM = Rumänien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Slovan Bratislava I. Mannschaft

ŠK Bestex Nové Zámky

ŠK Slovan Bratislava Junioren

ZK Slovakofarma Hlohovec

ŠK Tatran Prešov

ŠK Hydina Košice

ŠKŠ Dubnica

ŠK Slovan Levice

ŠK Laurex Lučenec

ŠK Baník Prievidza

ŠK Softip Rajecké Teplice

ŠK Radegast Dunaj Bratislava

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2000
Schach 2001